Matías Escalera Cordero (nacido en 1956 en Madrid, España) es un escritor español vinculado a modelos de pensamiento materialistas y críticos . Su poesía se adscribe a la corriente denominada  “Poesía de la conciencia crítica" . Su modo de enfrentarse al relato y a la novela busca la construcción de una nueva novela y un nuevo relato materialistas que sepan integrar todas las estrategias narrativas, experimentales o tradicionales, de un modo libre y no dogmático para el esclarecimiento de la realidad presente.

Reseña biográfica
Nace en Madrid, pero es en Cáceres donde pasa los primeros años de su infancia. Regresa a la capital de España, a principios de los años sesenta; en donde termina sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1987, recibió una beca del Instituto Pushkin de Moscú, en donde pasó el primer semestre del año, en plena etapa de la Perestroika, liderada por Mijaíl Gorbachov. Desde la capital soviética, se trasladó a la ciudad de Ljubljana –Eslovenia–, en cuya Universidad trabajó de profesor de Lengua y Literatura españolas, y en donde recuperó la escritura literaria, abandonada unos años antes. Unos meses antes del comienzo de la guerra civil yugoslava, en 1991, volvió definitivamente a España, para incorporarse poco después, en 1992, al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en Alcalá de Henares. A lo largo de estos cuatro años en la Europa Oriental, primero, en la Unión Soviética, y, luego, en la antigua Yugoslavia –los dos centros modélicos, y contrapuestos, del entonces “socialismo real”–, y en sus viajes por algunos países del entorno (en 1989, fue testigo de los últimos días de la RDA y del Berlín dividido), tuvo la oportunidad de vivir la radical transformación de aquel estatus quo bipolar –de los bloques militares e ideológicos–, y el advenimiento del actual mundo globalizado.

Toda esta experiencia se ve reflejada, de una u otra forma, en sus ocasionales artículos en la prensa escrita y digital (en Diagonal, en Rebelión, La Marea, El Salto, Youkali, etc.) y en toda su obra literaria. Como investigador y crítico, ha publicado una veintena de artículos especializados sobre textos y autores de la literatura española e hispanoamericana en diversas revistas nacionales e internacionales –Arbor, Literatura, Verba Hispánica o Revista de Crítica Literaria Marxista– y en las actas de los congresos y simposios a los que ha asistido o ha dirigido (Artículos y publicaciones de crítica literaria). Fue socio fundador de Tierradenadie Ediciones, en donde coordinó el libro La (re)conquista de la realidad, libro colectivo sobre el teatro, la novela y la poesía española actuales. Fue también, durante varios años Secretario de la revista de filología Verba Hispánica, editada por la Universidad de Ljubljana, en cuya fundación en 1990 participó muy activamente, de la que es asesor internacional actualmente.

Desde la misma “acampada de Sol” (Madrid, capital), en mayo de 2011, participó en diversos eventos relacionados con el movimiento 15M y, desde agosto de ese mismo año, se convirtió en uno de los impulsores de la llamada “Marea Verde” en la zona Este de Madrid (región), ejerciendo como portavoz de la Asociación de Profesores de Alcalá de Henares en el conflicto que enfrentó a los profesores y a otros sectores de la Escuela Pública madrileña con las autoridades educativas en la región. Asimismo, desde esas mismas fechas, Matías Escalera Cordero se implicó muy activamente en la lucha por la recuperación de la memoria histórica, a través de AMECECA, la asociación de familiares de las víctimas, y de ciudadanos e historiadores, que ha promovido el levantamiento de un memorial en el cementerio de Cáceres (capital) en memoria de las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad; entre las que se encontraba su abuelo, Matías Escalera González, asesinado en la Navidad de 1937, junto con otras muchas decenas más de personas. En octubre de 2012, participó muy activamente, tanto en las sesiones, como en la organización del “Congreso de Escritores, Intelectuales y Artistas por el Compromiso”, celebrado en el Ateneo de Madrid, en conmemoración del 75º aniversario del ya legendario “Congreso en Defensa de la Cultura”, de 1937, que tuvo lugar entre Barcelona, Madrid y Valencia, en plena Guerra Civil español.

Obra

Novela 
 Un mar invisible (Isla-Varia, 2009)
 El tiempo cifrado (Amargord, 2014)

Relato 
 Historias de este mundo (Baile del sol, 2011)

Poesía 
 Grito y realidad (Baile del sol, 2008)
 Pero no islas (Editorial Germania, 2009)
 Versos de invierno: para un verano sin fin (Amargord, 2014)
 Del amor (de los amos) y del poder (de los esclavos) (Amargord, 2016)
 Recortes de un corazón herido: por la esperanza (Huerga y Fierro, 2019)
 Poems of Time and Delirium / Poemas del tiempo y del delirio (Artepoetica Press INC. Nueva York, 2019)

Ensayo 
 La (re)conquista de la realidad (Tierradenadie Ediciones, 2017)
 Memorias de un profesor malhablado (Amargord, 2013)

Teatro 
 El refugio (GPS, 2009)

Referencias 

Escritores de Madrid
Escritores de España del siglo XXI
Escritores de España del siglo XX